Rhyacodrilus montanus är en ringmaskart som först beskrevs av Brinkhurst 1965.  Rhyacodrilus montanus ingår i släktet Rhyacodrilus och familjen glattmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Glattmaskar
montanus